NGC 4199 est une lointaine paire de vastes galaxies elliptiques située dans la constellation de la Grande Ourse. Cette paire est constituée de PGC 39135 aussi désignée comme NGC 4199 NED01 ou encore comme NGC 4199A et de PGC 200285 aussi désignée comme NGC 4199 NED02 ou encore comme NGC 4199B. NGC 4199 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1789, mais vu la faible luminosité des deux galaxies, il est probable que Herschel n'ait vu que la galaxie située au sud.

La vitesse par rapport au fond diffus cosmologique de NGC 4199 NED01, la galaxie au sud, est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . Celle de NGC 4199 NED02 est de  ce qui correspond à une distance de Hubble de .. Les données de NGC 4199 NED01 apparaissent en premier dans l'encadré à droite.

Les deux galaxies figurent dans l'Atlas and Catalogue of Interacting Galaxies sous la désignation VV 183. Mais, étant donné l'imprécision des mesures de leur distance (elle pourrait être à plus de 40 Mpc l'une de l'autre!) et en l'absence d'image montrant une déformation provenant d'une interaction, il n'est même pas certain qu'elles constituent une réelle paire physique de galaxies.

Pour NGC 5199 NED 01, une mesure non basée sur le décalage vers le rouge (redshift) donne une distance d'. Cette valeur est à l'intérieur des valeurs de la distance de Hubble.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 4199 sur le site du professeur C. Seligman

4199
Constellation de la Grande Ourse
Galaxie elliptique
Galaxie en interaction
Objet céleste découvert en 1789
Objet céleste découvert par William Herschel